Мамаи — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Мамаи — деревня в Глубокском районе Витебской области.
 Мамаи — деревня в Вилейском районе Минской области.

Россия 
 Мамаи — деревня в Котельничском районе Кировской области.